Torilis anthriscus  puede referirse a la:
descrita por (L.) C.C.Gmelin en 1788 es la Torilis japonica de DC.
descrita por (L.) Gaertn. en 1788 es la Anthriscus caucalis de M.Bieb.
descrita por Spreng. es la Torilis arvensis subsp. arvensis de (Huds.) Link.''

Galería

Referencias